Otepää (gemeente), een gemeente in Estland, provincie Valgamaa
 Otepää (stad), een stad in Estland, hoofdplaats van de gemeente Otepää
 Otepää (dorp), een dorp in Estland, gemeente Otepää